William Roche est un nom pouvant désigner:

 (1775-1850), homme politique irlandais
William Roche (1842-1925), homme politique canadien de Nouvelle-Écosse
William James Roche (1859-1937), homme politique canadien du Manitoba
 (1895-1983), joueur irlandais de rugby

Voir aussi

Roche, William